Platytroctidae, een familie van straalvinnige vissen met de Nederlandse naam Glaskopvissen 
 Leptochilichthyidae, een familie van straalvinnige vissen met de Nederlandse naam Glaskopvissen